Bland kan som auktorsförkortning betyda:

 Keith Preston Bland
 Thomas B. Bland
 C.E. Bland

Robotskapade auktorsförkortningar